Urban Strike — комп’ютерна гра-шутер 1994 року.

 Urban Strike — роман Антона Кушніра. Дипломант конкурсу Коронація слова 2011 року.